Richard Woodville (1e graaf van Rivers)
Richard Woodville (3e graaf van Rivers)